Государственный Флаг Народной Демократической Республики Йемен (араб. علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) —Национальный флаг Южного Йемена, был принят 30 ноября 1967 года. 

Флаг состоит из Красного, белого, чёрного и классических панарабских цветов.

Исторические флаги